Charles Abbot je lahko:

Charles Abbot, 1st Baron Colchester
Charles Edward Abbot, 2nd Baron Colchester
Charles Greeley Abbot, ameriški astrofizik
Charles Abbot, britanski botanik

Glej tudi 
 Charles Abbott